Dörffler steht für

 Oscar Dörffler (Unternehmen), deutsches Fleischverarbeitungsunternehmen 

Dörffler ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Dörffler (1888–1945), deutscher Jurist

 Wolfgang Dörffler (1923–2013), deutscher Jurist
 Werner Dörffler-Schuband (1892–1959), deutscher SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS

Siehe auch:
 Dörfler